Тучное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тучное — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Украина 
 Тучное — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Тучное — село в Белопольском районе Сумской области.
 Тучное — село в Тростянецком районе Сумской области.